Международный конкурс скрипачей имени Яши Хейфеца () — соревнование скрипачей, названное в память о выдающемся скрипаче XX века Яше Хейфеце и проходящее на его родине, в Вильнюсе, каждые четыре года. Первый конкурс состоялся в 2001 году в ознаменование 100-летия Хейфеца. Конкурс проводится под патронатом Президента Литвы; в 2009 году президент Литвы Валдас Адамкус заявил в своём приветствии Третьему Конкурсу имени Хейфеца, что «это состязание — замечательная возможность возродить богатое наследие согласия между народами Литвы».

Бессменным председателем жюри конкурса является Гидон Кремер. В разные годы в состав жюри входили также Татьяна Гринденко, Владимир Овчарек, Халида Ахтямова и другие известные специалисты. Литовская музыкальная общественность (в частности, в лице ) высоко оценивает общий уровень состязания.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Сайт V Международного конкурса скрипачей имени Яши Хейфеца (2017)

Мероприятия, регулярно проводимые с 2001 года
2001 год в музыке
Конкурсы скрипачей
Музыкальные конкурсы Литвы
Академическая музыка в Литве
Музыка в Вильнюсе